Sven Andersson bärs av flera personer:

Politiker
 Sven Andersson i Sveneby (1826–1893), riksdagsman i första kammaren
 Sven Andersson i Plöninge (1831–1897), riksdagsman i andra kammaren
 Sven Andersson i Vigelsbo (1898–1985), riksdagsman i andra kammaren för Bondeförbundet
 Sven Andersson (statsråd) (1910–1987), socialdemokratisk politiker och statsråd, bland annat försvarsminister (1957–1973)
 Sven Andersson i Billingsfors (1917–2000), socialdemokratisk riksdagsman (andra kammaren)
 Sven G. Andersson i Örebro (1917–2011), folkpartistisk riksdagsman

Idrottsmän
 Sven "Vrålis" Andersson (1907–1981), fotbollsspelare i AIK under 1930-talet, även SM-guldmedaljör 1931 som bandymålvakt med AIK
 Sven Andersson i Furtan (1913–1987), roadracingförare och bilmekaniker från Arvika
 Sven "Giggi" Andersson, fotbollsspelare i Örebro SK under åren 1971–1974
 Sven Andersson (fotbollsspelare född 1945), fotbollsspelare- och tränare i IF Elfsborg
 Sven Andersson (fotbollsmålvakt) (född 1963), fotbollsmålvakt i ÖIS och Helsingborg

Övriga
 Sven Andersson Ranck (1616–1684), militär och landshövding
 Sven Andersson (dräng) (född omkring 1668), dömd till döden för samlag med övernaturligt väsen
 Sven Andersson (konstnär, 1838–1893), svensk målare och teckningslärare
 Sven Anderson (skulptör) (1846–1920), svensk bildhuggare
Sven "Vega-Sven" Andersson (1847–1928), svensk timmerman och polarfarare
 Sven Andersson (ingenjör) (1889–1970), elektroingenjör
 Sven Andersson (etnolog) (1904–1986), finländsk etnolog och marinhistoriker
 Sven Andersson (konstnär, född 1905) (1905–1964), tecknare från Stockholm
 Sven Andersson (konstnär, född 1913) (1913–1976), konstnär från Kalmar
 Sven O. Andersson (1923–1988), svensk journalist, socialdemokratisk publicist och författare